Der Family Circle Cup 2002 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2002. Das Turnier fand vom 15. bis 21. April 2002 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Iva Majoli und Patty Schnyder, das Majoli in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Rennae Stubbs in drei Sätzen gegen Alexandra Fusai und Caroline Vis.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)